Эйнштейн (, ) — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Альберт Эйнштейн (1879—1955) — физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии.
 Милева Эйнштейн-Марич (1875—1948) — первая жена Альберта Эйнштейна.
 Эльза Эйнштейн (1876—1936) — кузина и вторая жена Альберта Эйнштейна.
 Ганс Альберт Эйнштейн (1904—1973) — сын Альберта Эйнштейна., 
 Элизабет Робоз Эйнштейн (1904—1995) — американский биохимик и нейробиолог, вторая жена Ганса Альберта.
 Бернард Сизер Эйнштейн (1930—2008)  — единственный внук Альберта Эйнштейна.

 Эйнштейн, Альберт Лоренс (более известен под псевдонимом Альберт Брукс; род. 1947) — американский актёр-комик, режиссёр и сценарист.  
 Эйнштейн, Альфред (1880—1952) — немецкий музыковед и музыкальный критик, издатель.
 Эйнштейн, Боб (1942—2019) — американский актёр кино и телевидения, сценарист и продюсер.
 Эйнштейн, Карл (1885—1940) — немецкий поэт и прозаик-экспериментатор, теоретик искусства, критик.
 Эйнштейн, Наполеон (род. 1989) — индийский игрок в крикет.

Другие значения 
 Эйнштейн — внесистемная единица измерения числа фотонов, используемая в фотохимии.
 (2001) Эйнштейн — астероид в Солнечной системе.
 «Эйнштейн» — система обнаружения компьютерных атак в США.
 «Эйнштейн» — другое название рентгеновского телескопа HEAO-2.
 «Альберт Эйнштейн» — автоматический грузовой космический корабль Европейского космического агентства.

См. также 
 Айнштейн, Арик (1939—2013) — израильский певец, актёр, автор песенных текстов.
 Улица Эйнштейна — улица Братиславы, названная в честь физика Альберта Эйнштейна в 1990 году. 
 Эйнштейний (Es) — химический элемент.